Berry Powel (1980-), est un footballeur néerlandais.

Personnage fictif 
 Porter C. Powel, un personnage de Transformers: Animated.
Patronyme anglais
Patronyme néerlandais